Литинский () — украинская фамилия. Известные носители:

 Литинский, Борис Николаевич (1893—1951) — советский архитектор.
 Литинский, Генрих Ильич (1901—1985) — советский композитор и педагог, профессор.
 Литинский, Зиновий Иванович (род. 1956) — советский футболист.
 Литинский, Тарас Зиновиевич (род. 1981) — украинский футболист.

Женская форма фамилии 
 Литинская, Марта Ивановна (род. 1949) — украинская шахматистка.

См. также 
 
 Литинский район
 Литинский уезд